Cinema
 The Driver (1978), filme com Ryan O'Neal e Isabelle Adjani distribuído em Portugal como "O Profissional"
 Le Professionnel (1981), filme com Jean-Paul Belmondo e Jean Desailly conhecido no Brasil como "O Profissional"
 Léon (filme), produção de 1994 com Jean Renó e Natalie Portman, traduzido no Brasil como "O Profissional"
 The Mechanic (2011), com Jason Statham rebatizado em Portugal de "The Mechanic - O Profissional"